Ла Манта има више значења:

 Ла Манта (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Манта (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику